Globivenus är ett släkte av musslor. Globivenus ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor
Globivenus